CLI est un sigle qui peut désigner :
 Command-line interface (en français, interface en ligne de commande) ;
 Call Level Interface, une API de gestion de base de données SQL ;
 Common Language Infrastructure, une spécification du Framework .NET de Microsoft ;
 Commission locale d'information, une structure de concertation, obligatoirement mise en place par certaines Installation classée pour la protection de l'environnement en France, par exemple par les centrales nucléaires civiles ;
 Corps léger d'intervention, une unité française opérant en Indochine française ;
 Contes et légendes inachevés, un livre de J. R. R. Tolkien ;
 Commission locale d'insertion, une partie du dispositif local d'insertion, article L263-10 du Code de l'action sociale et des familles en France ;
 Creusot-Loire Industrie ;
 cellule lymphoïde innée, en immunologie.

CLI est aussi un code qui peut désigner :
 , Wisconsin, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 151, en chiffres romains.

Code IATA des aéroports